Niemcy:
 Orlamünde – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland

Osoba:
 Julia Orlamünde – niemiecka asyrolog

Inne:
 Orlamünde – hrabstwo

Zobacz też:
 Weimar-Orlamünde